Лос Каторсе има више значења:

 Лос Каторсе (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Каторсе (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Каторсе (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Каторсе, Алберто Мадеро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику